Johanna Presler ist der Name folgender Personen:

* Johanna Presler (Sopranistin) (vor 1864–nach 1864), deutsche Sängerin, 1864 Sopran-Solistin für Händels Arie Semele
 Johanna Presler (Schriftstellerin) (Johanna Flohr; Johanna Karoline Flohr; Johanna Presler-Flohr; 1862–1925), deutsche Schriftstellerin